Seznam divizij z zaporedno številko 25.

Seznam 
 Pehotne
 25. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 25. tankovska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi